Sezon 1973/1974 był 35. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 16 września 1973, a zakończył 9 czerwca 1974. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Vllaznia Szkodra. Tytuł króla strzelców zdobył Ilir Përnaska, który w barwach klubu Dinamo Tirana strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
12 czerwca 1974, Fier:Apolonia Fier - 17 Nëntori Tirana 0 - 0
16 czerwca 1974, Tirana:17 Nëntori Tirana - Apolonia Fier 2 - 0

Zespół 17 Nëntori Tirana utrzymał się w 1. lidze.

Linki zewnętrzne 

1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii